Зоологи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зоологическая улица — улица в Астрахани.
 Зоологическая улица — улица в Волгограде.
 Зоологическая улица — улица в Екатеринбурге.
 Зоологическая улица — улица в Калининграде.
 Зоологическая улица — улица в Липецке.
 Зоологическая улица — улица в Москве.
 Зоологическая улица — улица в Новороссийске.
 Зоологическая улица — улица в Новосибирске.
 Зоологическая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Зоологическая улица — улица в Саратове.
 Зоологическая улица — улица в Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга.

Украина 
 Зоологическая улица — улица в Днепре.
 Зоологическая улица — улица в Донецке.
 Зоологическая улица — улица в Киеве.
 Зоологическая улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Зоологический переулок
 Зоологический тупик